A Costantinopoli, capitale dell'impero bizantino e sede dell'imperatore, si tennero diversi concili cristiani, dove vennero affrontate questioni per lo più di carattere teologico e disciplinare; Karl Josef von Hefele, nella sua Conciliengeschichte (Histoire des Conciles nella traduzione in francese), ne conta almeno 23 nei primi otto secoli, da quello celebrato nel 335 a quello del 753. Alcuni di questi concili furono ritenuti ecumenici dalle diverse confessioni cristiane, anche se in modo non univoco:

 primo concilio ecumenico di Costantinopoli del 381 – riconosciuto da tutte le Chiese cristiane, ad eccezione degli antitrinitari
 secondo concilio ecumenico di Costantinopoli del 553 – riconosciuto solo dalle Chiese cattoliche, ortodosse, anglicana e vetero-cattolica
 terzo concilio ecumenico di Costantinopoli del 680-681 – riconosciuto solo dalle Chiese cattoliche, ortodosse, anglicana e vetero-cattolicaLe decisioni del Concilio in Trullo del 692 sono ritenute dagli ortodossi come un completamento delle decisioni dei concili ecumenici di Costantinopoli del 553 e del 680-681
 quarto concilio ecumenico di Costantinopoli:
 i cattolici ritengono come ecumenico il concilio di Costantinopoli dell'869-870
 alcuni teologi ortodossi invece, ma non in modo unanime e riconosciuto universalmente, il Concilio di Costantinopoli dell'879-880

Altri concili celebrati a Costantinopoli, ma non annoverati in nessun elenco di concili ecumenici riconosciuti:

 Il Concilio di Costantinopoli del 536, che depose Antimo I di Costantinopoli e condannò gli oppositori del Concilio di Calcedonia del 451
 il sinodo di Costantinopoli del 543, un concilio locale che condannò Origene di Alessandria

 il cosiddetto concilio in Trullo del 692
 il Concilio di Hieria del 754, la cui ultima sessione è stata tenuta nella città di Costantinopoli
 i concili del 1341, 1344, 1347 e 1351

Karl Josef von Hefele menziona concili costantinopolitani celebrati nel 335, 338, 360, 382, 383, 404, 448, 518 (o 520), 531, 536, 543, 626, 638, 639, ecc.

Note

Fonti 
 Tabella dei concili ecumenici riconosciuti dalla Chiesa cattolica
 Elenco dei concili ecumenici riconosciuti dalla Chiesa ortodossa

Concili di Costantinopoli